Милервил има више значења:
 Милервил (Алабама)
 Милервил (Минесота)